Die Saison 2017/18 der Erste Bank Young Stars League (kurz: EBYSL) war die sechste Austragung der höchsten Nachwuchsliga im österreichischen Eishockey, die außerdem – als Juniorenliga der supranationalen Erste Bank Eishockey Liga – Mannschaften aus Österreich, Slowenien, Kroatien und Ungarn umfasst. Die Saison startete am 3. September und ging mit dem 5. Finalspiel zwischen AV19 Fehérvár und HD Jesenice mit dem Sieg der Ungarn am 8. April 2018 zu Ende. Da im EBYSL-Finale kein österreichischer Klub dabei war, wurde der Österreichischen Meister in einer Best-of-Three Serie zwischen dem VSV und RB Salzburg ausgespielt. Die Serie und damit den österr. Meistertitel gewannen die Villacher.

Teilnehmende Mannschaften 
Die Liga umfasst diese Saison 17 Mannschaften. Folgende Mannschaften stellen nun zusätzlich neben der Erste Bank Junior League (kurz EBJL) auch Teams in der EBYSL: Győri Nemak ETO HC sowie ÚTE Budapest.

Als Abgang ist die Mannschaft des HK Olimpija Ljubljana zu vermelden, welche in die Alps Hockey League wechselte. Ebenfalls nicht mehr dabei sind die Mannschaften des KHL Medvescak Zagreb sowie HK Triglav Kranj.

Modus 
Jedes Team der Gruppe A spielt in Phase 1 des Grunddurchgangs eine Hin- und Rückrunde innerhalb seiner Gruppe + zwei zusätzliche Partien + eine Hinrunde gegen alle Vereine der Gruppe B.

Jedes Team der Gruppe B spielt in Phase 1 des GD eine Hin- und Rückrunde innerhalb seiner Gruppe + drei zusätzliche Partien + eine Hinrunde gegen die Teams der Gruppe A.

Die Top 3 jeder Gruppe (A, B) qualifizieren sich für die anschließende Master Round (eine Hin- und Rückrunde, zehn Spiele pro Team). Die anderen Mannschaften kämpfen hingegen in zwei Qualification Rounds (A, B), um die letzten beiden Playoff-Plätze, wofür sich noch jeweils der Gruppensieger qualifiziert.

Grunddurchgang

Hauptrunde

Gruppe A

Gruppe B

Beste Scorer

Beste Torhüter 
Abkürzungen: Sp = Spiele, Min = Eiszeit (in Minuten), GT = Gegentore, SO = Shutouts, Sv% = gehaltene Schüsse (in %), GTS = Gegentorschnitt; Fett: Turnierbestwert

Master Round

Qualification Round A

Qualification Round B

Playoffs

Playoff-Baum

Finale um die Österreichische Staatsmeisterschaft

Einzelnachweise 

Eishockeysaison 2017/18
2017